V soubojích patnáctého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2005/06 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 13. srpna 2005 úvodními čtyřmi zápasy 1. kola a skončil v sobotu 10. června 2006 zbývajícími čtyřmi zápasy 30. kola.

Do II. ligy postoupila prvá dvě mužstva a mimořádně také Fotbal Třinec (FK Chmel Blšany neobdržel licenci na druhou ligu a sestoupil do ČFL), sestoupila poslední dvě mužstva a taktéž dvanácté FC Vítkovice „B“, jelikož se nepřihlásily do příštího ročníku z důvodu rušení B-mužstva.

Nové týmy v sezoně 2005/06 
 Ze II. ligy 2004/05 nesestoupilo do MSFL žádné mužstvo.
 Z Divize D 2004/05 postoupilo vítězné mužstvo FC Vysočina Jihlava „B“ a TJ Slovan Břeclav (viz níže), z Divize E 2004/05 postoupilo vítězné mužstvo Fotbal Jakubčovice.

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal třinecký útočník Karel Maceček, který soupeřům nastřílel 18 branek.

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 4. a 5. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Třinec – Lipová 2:0, Lipová – Třinec 1:2
 O pořadí na 9. a 10. místě rozhodlo lepší skóre Ostravy B, bilance vzájemných zápasů byla vyrovnaná: Ostrava B – Břeclav 0:2, Břeclav – Ostrava B 0:2
 Před sezonou došlo ke sloučení sestoupivšího Tatranu Poštorná se Slovanem Břeclav (postoupivším z Divize D 2004/05) a Lokomotivou Břeclav do Městského SK Břeclav.

Zkratky:
 FC = Football club; FK = Fotbalový klub; MSA = Moravsko-Slezské armatury; MSK = Městský SK; SC = Sport club; SK = Sportovní klub;

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 MSFL 2005/06 ve výsledcích jednotlivých kol

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2005
Fotbal v Česku v roce 2006